Серге́й Ива́нович Самы́гин (род. 14 июля 1952, Магадан, СССР) — советский и российский социолог и психолог, специалист по социологии  управления, социологии политики, социологии молодёжи, социальной психологии, психологии управления, теории и практике межличностных коммуникаций. Кандидат философских наук (1980), доктор социологических наук (1992), профессор (1994).

Биография 

Родился 14 июля 1952 года в Магадане.

В 1974 году с отличием окончил исторический факультет Ростовского государственного университета по специальности «Историк. Преподаватель истории и обществоведения».

В 1974—1995 годах — ассистент и старший преподаватель кафедры научного коммунизма, затем доцент, профессор и заведующий (в 1993—1995 годах) кафедрой социологии и психологии Новочеркасского политехнического института.

В 1980 году в Ростовском государственном университете защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме «Становление личности рабочего социалистического типа» (специальность 09.00.02 — теория научного социализма и коммунизма).

В 1992 году в Санкт-Петербургском государственном университете защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора социологических наук по теме «Рыночные отношения и рабочий класс (сравнительный социологический анализ российского и болгарского опыта многоукладного развития)» (специальность 22.00.05 — политическая социология).

В 1994 году присвоено учёное звание профессора по кафедре социологии и психологии.

С января 1996 года — профессор кафедры управления персоналом и социологии факультета менеджмента и предпринимательства Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).

Профессор кафедры социологии, истории и политологии Института управления в экономических, экологических и социальных системах Инженерно-технологической академии Южного федерального университета.

Научный руководитель Центра медицинской психологии и нейрокодирования.

Семья 

 Жена — Ольга Петровна Самыгина, преподаватель Ростовского базового медицинского колледжа.
 Сын — Пётр Сергеевич Самыгин (род. 18 июня 1978 года, Ростов-на-Дону) — российский социолог и правовед. Доктор социологических наук, профессор.
 В 1995 году окончил среднюю школу № 36 с углублённым изучением английского языка. В 2000 году окончил исторический факультет Ростовского государственного университета по специальности «история». В 2002 году досрочно окончил аспирантуру Института по переподготовке и повышению квалификации преподавателей гуманитарных и социальных наук Ростовского государственного университета по кафедре социологии, политологии и права и под научным руководством доктора философских наук, профессора Ю. Г. Волкова защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата социологических наук по теме «Трансформация социальных структур модернизирующихся обществ России и Китая: сравнительный социологический анализ» (специальность 22.00.04 — социальная структура, социальные институты и процессы). В 2004 году окончил Ростовский государственный экономический университет «РИНХ» по специальности «юриспруденция». В 2007 году окончил докторантуру на кафедре социологии, политологии и права Института по переподготовке и повышению квалификации преподавателей гуманитарных и социальных наук Южного федерального университета Там же в 2008 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора социологических наук по теме «Правовая социализация учащейся молодёжи в условиях социальной неопределённости» (специальность 22.00.04 — социальная структура, социальные институты и процессы); научный консультант — доктор философских наук, профессор Ю. Г. Волков, официальные оппоненты — член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор М. К. Горшков, доктор философских наук, профессор С. А. Кравченко и доктор социологических наук, профессор М. Ю. Попов; ведущая организация — Ростовский юридический институт МВД России. 
 Профессор кафедры теории и истории государства и права Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).

Научные труды

Монографии

Словари

Учебники

Учебные пособия 

 
 
 
 
  (Рекомендовано Академией гуманитарных наук ПФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений)

Статьи 

 
 
  (на английском языке — Samygin S. I., Denisova G. S. Is Private Capital Possible within the Ownership Structure of Contemporary Soviet Society? // Soviet Studies in Philosophy. 1991. Т. 30. № 3. С. 43-59.)

Примечания

Литература 
  

Выпускники Ростовского государственного университета
Преподаватели Южно-Российского политехнического университета
Преподаватели Ростовского государственного экономического университета
Преподаватели Южного федерального университета
Социологи СССР
Социологи России
Психологи России
Авторы энциклопедий и словарей
Исследователи новых религиозных движений